Юпикские языки — языковая группа, входящая в эскимосскую ветвь эскимосско-алеутской семьи. Распространены на Чукотке, западном и юго-западном побережье Аляски с прилегающими островами. Группа насчитывает 4 языка, объединяемые в 2 подгруппы. Возможно, в эту группу входит также вымерший сиреникский язык, который чаще считается третьей группой эскимосских языков.

Классификация 
 аляскинская подгруппа:
 алютикский язык — 400 чел. (США) 
 центрально-юпикский язык — 10 тыс. чел. (США) 
 сибирская подгруппа (юитский язык):
 науканский язык — 100 чел. (Россия) 
 чаплинский язык — 1600 чел. (Россия, США) 

Эскимосско-алеутские языки